Мо́ртімер () — англійське і шотландське топонімічне прізвище, що має нормандське походження від назви населеного пункту Мортемер у департаменті Приморська Сена (регіон Нормандія, Франція). Сама назва бере початок від давньофранцузьких слів mort(e) («мертвий») + mer («море»), ймовірно, це стосується стоячого ставка чи осушеного болота. Прізвище було перенесене до Ірландії з Англії в середньовічний період, де його також прийняли носії гельських прізвищ Mac Muircheartaigh та ÓMuircheartaigh, які зазвичай англізуються як McMurty та Mortagh.

Відомі носії прізвища 
 Анджела Мортімер (;  1932) — колишня британська тенісистка.
 Анна Мортімер (; 1390—1411) — англійська аристократка, дружина Річарда Конісбурга, 3-го графа Кембриджу.
  (;  1959) — англійський комік і актор.
 Джеймс Мортімер (; 1833—1911) — американський і британський шахіст, дипломат, журналіст, літератор.
  (; 1923—2009) — британський баристер, драматург і сценарист.
  (; 1740—1779) — англійський художник і графік, представник неокласичного напрямку.
  (, уроджений — ; 1874—1944) — американський актор та кінорежисер.
 Емілі Мортімер (;  1971) — англійська акторка.
  (;  1967) — британський історик і письменник.
  (; 1287—1330) — англійський дворянин з роду Мортімерів.

Примітки